Municipio de Promised Land puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Promised Land (condado de Craighead, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Craighead.
 Municipio de Promised Land (condado de Lawrence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.